Before The Storm puede referir a:

Before the storm, película sueca del año 2000;

Before the Storm, álbum del disc-jockey finlandés Darude;

Before The Storm canción del álbum Lines, Vines and Trying Times de Jonas Brothers;

Life is Strange Before the storm, videojuego de Square Enix.